Surat (district), een district in de Indiase staat Gujarat
Surat (stad), een havenstad in de Indiase staat Gujarat
Surat (Puy-de-Dôme), een gemeente in het Franse departement Puy-de-Dôme